Makhado steht für:
 Makhado, Lokalgemeinde im Distrikt Vhembe, Provinz Limpopo, Südafrika

Makhado ist der Familienname folgender Personen:
 Millicent Makhado, südafrikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin